Брук Бонд () — торговая марка чая, принадлежащая концерну Unilever. Ранее являлся независимым производителем, известным своим брендом PG Tips.

История 
В 1845 году Артур Брук, который родился на 6 Джордж-стрит, , Ланкашир, создал компанию Brooke Bond & Company. Свой первый чайный магазин Артур открыл в 1869 году на 23 Маркет-стрит в Манчестере. К своей фамилии на вывеске Артур добавил слово «Bond», что означает «обязательство».

В 1930 году Brooke Bond выпустили свой самый известный бренд PG Tips. К 1957 году Брук Бонд была, вероятно, самой крупной чайной компанией в мире, с долей в одну треть на британском и индийском рынках чая.

В 1968 году компания объединилась с Liebig’s Extract of Meat Company, став компанией Brooke Bond Liebig, которая была приобретена Unilever в 1984 году.

Завод Brooke Bond находится в Траффорд Парке, недалеко от Манчестера.

В России 
В России Брук Бонд появился в 1995 году.

В связи с военными действиями со стороны Российской Федерации на территории Украины Брук Бонд принял решение уйти с Российского рынка.

Ассортимент 
 Пряная вишня
 Мята и специи
 Имбирь и лимон
 Тёмный шоколад
 Крепкий тонизирующий
 Листовой
 Гранулированный
 Апельсин и корица (новое)

Награды 
В 1999, 2000 и 2005 годах чай Brooke Bond получал премию «Товар года».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт бренда Brooke Bond в России

Торговые марки Unilever
Торговые марки чая